Pat O'Brien (Patrick Wayne O'Brien) (1948-) est un ancien député fédéral canadien.
Pat O'Brien (1899-1983) est un acteur américain, connu pour avoir joué dans le film Certains l'aiment chaud.
Pat O'Brien (1948-) est un acteur américain qui anime l'émission Access Hollywood. 
Pat J. O'Brien est un acteur.
Pat O'Brien est un producteur de cinéma.
Pat O'Brien (1965-) est le guitariste du groupe Cannibal Corpse